La Coppa del Re 2002  è la 66ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2001-2002

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2002
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vitoria